Hildebold van Keulen (gestorven 818), bisschop van Keulen
Hildebold van Worms (rond 940 - gestorven 998), bisschop van Worms
Hildebold van Münster (gestorven 969), bisschop van Münster